Brian Riddell, homme politique canadien en Ontario
Chris Riddell
Derek Riddell
Louise Riddell

Homonymie de patronyme